В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Керрі Мелвілл 6-1, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Маргарет Корт (Переможниця)
  Розмарі Казалс (півфінал)

 Керрі Мелвілл (фінал)
 Ненсі Гюнтер (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Washington